Contea di Big Horn o Big Horn County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Big Horn – Montana
 Contea di Big Horn – Wyoming